Erin Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Erin Lake (Kalifornien), im Tulare County
 Erin Lake (Minnesota), im Sibley County
 Erin Lake (New Mexico), im Catron County